

События 
 Консулы: Квинт Гортензий Гортал (114 — июнь 50 до н. э.) и Квинт Цецилий Метелл Критский (два плебея); проконсул: Луций Лициний Лукулл Понтийский (в Азии); преторы: Гней Корнелий Сципион, Луций Волькаций Тулл, Маний Эмилий Лепид, Манлий, сын Авла, Торкват, Марк Лоллий Паликан, Марк Цецилий Метелл и Публий Корнелий Долабелла; пропреторы: Авл Манлий Торкват (в Африке), Гай Антистий Вет (в Дальней Испании), Гай Целий Кальд, Марк Пупий Пизон Фруги Кальпурниан (в Ближней Испании) и Луций Афраний (в Испании или Нарбонской Галлии); плебейские эдилы: Гай Аттий Цельс, Марк Туллий Цицерон и Марк Цезоний; народные трибуны: Гай Виселлий Варрон, Гай Лициний Мурена, Квинт Корнифиций, Квинт Манлий (Сергиан) и Плотий; квесторы: Гай Юлий Цезарь и Публий Сульпиций Руф; проквестор: Гай Вергилий Бальб (на Сицилии); понтифики: Публий Альбинован, Секст Квинтилий Вар, Публий Волумний, Публий Сульпиций Гальба, Луций Клавдий, Луций Корнелий и Публий Муций Сцевола; авгур: Луций Юлий Цезарь; квиндецемвир священнодействий: Луций Манлий Торкват; монетный триумвир: Марк Плеторий Цестиан.
 Разгром Делоса пиратами.
 Весна — Римляне осаждают Тигранакерт. Разгром Тиграна, пытавшегося освободить город. Осень — взятие и разграбление города (см. Битва при Тигранакерте).
 Южные владения Армении отпадают от неё. Антиох, сын Антиоха X, воспитывавшийся в Азии, проник в Сирию, и сирийцы охотно приняли его царём. Лукулл оставляет его царём. Римляне признали независимость Селевкии Пиерии.
 Цезарь — квестор при Антистии Вете, наместнике Ближней Испании. Цезарь посещает храм в Гадесе.
 69—64 — Царь Сирии Антиох XIII Азиатский. Сын Антиоха X Благочестивого и Селены (Клеопатры V).

Родились 
 Клеопатра VII Филопатра (ум. 30 до н. э.) — последняя царица эллинистического Египта, любовница Юлия Цезаря и Марка Антония;
 Октавия Младшая — сестра Октавиана Августа;
 69, ок. — Гай Альбуций Сил (ум. после 15 до н. э.), известный римский оратор, один из учителей Сенеки-старшего;
 69, ок. — Гай Корнелий Галл (ум. 27/26 до н. э.), префект Египта, утратив расположение императора Августа, покончил с собой.

Скончались 
 Юлия Мария — тётка Юлия Цезаря, вдова Гая Мария.

Примечания

См. также